Amerikai Egyesült Államok
 Blaisdell (Arizona)
 Blaisdell (Észak-Dakota)
 Blaisdell (New York)
 Blaisdell (Oregon)